La VTB United League 2015-2016 è stata l'8ª edizione della VTB United League. La vittoria finale fu ad appannaggio dei russi del CSKA Mosca sui conterranei dell'UNICS Kazan'.

Miloš Teodosić, del CSKA Mosca, venne nominato MVP della finale.

Per la prima volta parteciparono squadre provenienti dalla Georgia.

Squadre partecipanti

Regular season

Classifica

Play-Off

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti
 MVP regular season:  Nando de Colo,  CSKA Mosca 
 MVP Finals:  Miloš Teodosić,  CSKA Mosca 
 Allenatore dell'anno:  Vasilij Karasëv,  Zenit San Pietroburgo
 Sesto uomo dell'anno:  Quino Colom,  UNICS Kazan' 
 Difensore dell'anno:  Kyle Hines,  CSKA Mosca 
 Miglior giovane:  Artëm Klimenko,  Avtodor Saratov
 VTB United League Top Czech player:  Vojtěch Hruban,  ČEZ Nymburk
 VTB United League Top Georgian player:  Irakli Chlaidze,  Vita Tbilisi 
 VTB United League Top Estonian player:  Gregor Arbet,  Kalev/Cramo 
 VTB United League Top Kazakh player:  Anton Ponomarëv,  Astana 
 VTB United League Top Belarusian player:  Arcëm Parachoŭski,  UNICS Kazan'
 VTB United League Top Latvian player:  Jānis Timma,  Zenit San Pietroburgo
 VTB United League Top Russian player:  Aleksej Šved,  Chimki
 VTB United League Top Finnish player:  Petteri Koponen,  Chimki

Note

Voci correlate 
 Euroleague Basketball 2015-2016
 Eurocup 2015-2016
 FIBA Europe Cup 2015-2016
 Lega Adriatica 2015-2016
 Lega Baltica 2015-2016
 Balkan International Basketball League 2015-2016
 Alpe Adria Cup 2015-2016

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2014
Pallacanestro nel 2015
VTB United League